Alherd Bacharewitsch (Alhierd Bacharevič) (* 1975 in Minsk, Belarus) ist ein belarussischer Schriftsteller und Übersetzer deutscher Literatur (Hans Magnus Enzensberger, Jan Wagner, Wilhelm Hauff, Hanns Heinz Ewers u. a.). Er schreibt ausschließlich belarussisch (Taraschkewiza) und veröffentlicht seine Texte in den wichtigsten Literaturzeitschriften des Landes. Seine Bücher erscheinen im unabhängigen Minsker Lohwinau-Verlag, in den Verlagen Goliafy, Januškievič und Viasna sowie bei Radio Svaboda. Texte des Autors wurden ins Deutsche, Englische, Französische, Tschechische, Ukrainische, Polnische, Bulgarische, Slowenische und Russische übersetzt. 2008 erschien in der Serie Biblioteka Białoruska des polnischen Verlags Kolegium Europy Wschodniej (Wrocław) ein polnisch-belarussischer Band mit ausgewählten Erzählungen unter dem Titel Talent do jąkania się, 2010 der Roman Die Elster auf dem Galgen in deutscher Sprache im Leipziger Literaturverlag, 2017 Bacharevičs kleine medizinische Enzyklopädie in Lublin im Verlag Warsztaty Kultury in polnischer Übersetzung. 2021 erschien sein Band Sie haben schon verloren über Repression und Protest in seiner belarussischen Heimat.

Bacharewitsch lebt und arbeitet in Graz, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau Julia Cimafiejeva im Dezember 2020 als „Writers-in-Exile-Stipendium“ der Stadt Graz aufgenommen wurde. Er ist Mitglied des PEN Belarus und Mitgründer des PEN Berlin.

Werke 
 Практычны дапаможнік па руйнаваньні гарадоў (Praxishandbuch zur Zerstörung von Städten), 2002
 Натуральная афарбоўка (Die natürliche Färbung), 2003
 Ніякай літасьці Валянціне Г. (Keine Gnade für Valjanzina H.), 2006
 Праклятыя госьці сталіцы (Verdammte Hauptstadtgäste. Roman), 2008
 Сарока на шыбеніцы (Die Elster auf dem Galgen. Roman), 2009
 Вільгельм Гаўф: Халоднае сэрца (Wilhelm Hauff: Das kalte Herz. Übersetzung und Nachwort von Alherd Bacharewitsch), 2009
 Малая мэдычная энцыкляпэдыя Бахарэвіча (Bacharevičs kleine medizinische Enzyklopädie), 2011
 Шабаны. Гісторыя аднаго зьнікненьня (Šabany. Geschichte eines Verschwindens. Roman), 2012
 Гамбурскі рахунак Бахарэвіча, 2012
 Каляндар Бахарэвіча (Bacharevičs Kalender), 2014
 Ніякай літасьці Альгерду Б. (Keine Gnade für Alhierd B.), 2014
 Дзеці Аліндаркі (Alindarkas Kinder), 2014
 Белая муха, забойца мужчын (Die weiße Fliege), 2015
 Бэзавы і чорны. Парыж праз акуляры беларускай літаратуры (Flieder und Schwarz. Paris durch das Prisma der belarussischen Literatur), 2016
 Сабакі Эўропы (Die Hunde Europas), 2017
 Апошняя кніга пана А. (Das letzte Buch von Herrn A.), 2020
 Тэатр шчасьлівых дзяцей (Das Theater der glücklichen Kinder), 2021
 Плошча Перамогі (Der Platz des Sieges), 2021
 Vieršy / Вершы (Gedichte), 2022

auf deutsch:
 Die Elster auf dem Galgen, aus dem Belarussischen von Thomas Weiler, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2010. ISBN 978-3-86660-104-8.
 Berlin, Paris und das Dorf. Essays, aus dem Belarussischen von Thomas Weiler und Tina Wünschmann, edition.fotoTAPETA, Berlin 2019. ISBN 978-3-940524-81-2.
 Sie haben schon verloren. Revolution und Revolte in Belarus, edition.fotoTAPETA, Berlin 2021. ISBN 978-3-949262-05-0.

Auszeichnungen 
 2021 Erwin-Piscator-Preis
 2017 Stipendium des Baltic Center for Writers and Translators (Visby, Schweden)
 2016 2. Jerzy-Giedroyc-Literaturpreis für Weiße Fliege
 2016 Stipendium Centre International de Recollettes (Paris)
 2015 3. Jerzy-Giedroyc-Literaturpreis für Alindarkas Kinder
 2015 Zalataja litara-Preis für Keine Gnade für Alhierd B.
 2013 2. Jerzy-Giedroyc-Literaturpreis für Hamburski rachunak Bacharevica
 2012 2. Jerzy-Giedroyc-Literaturpreis für Bacharevičs kleine medizinische Enzyklopädie
 2011 Stipendium Heinrich-Böll-Stiftung, Heinrich-Böll-Haus Langenbroich
 2008–2010 Writers in Exile-Stipendium des P.E.N.-Zentrums Deutschland
 2007 Teilnahme an der Übersetzerwerkstatt des LCB Literarisches Colloquium Berlin
 2006 Stipendium des Internationalen Hauses der Autoren Graz
 2006 Belarussischer Schriftsteller des Jahres (Umfrage auf Nowaja Europa)
 2002 Hlinjany Wjales (einziger unabhängiger belarussischer Literaturpreis)

Weblinks 
 Alhierd Bacharevič bei literabel.de
 
 Alhierd Bacharevič beim Leipziger Literaturverlag
 Schneewittchens Sarg Rezension des Romans Die Elster auf dem Galgen im Tagesspiegel
 Worte kommen immer zu spät FAZ 29. Mai 2021
 A writer must write, not fight Interview Juni 2009 (englisch)
 Informationen über Bacharewitsch vom P.E.N.-Zentrum Deutschland
 Annette Langer: Künstler in Weißrussland. „Ich schäme mich für mein Land, jede Minute.“ Spiegel online,  29. Oktober 2007.
 Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse (MP3; 10,2 MB) 24. März 2007
 Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, Bacharewitschs Weblog (belarussisch)

Einzelnachweise 

Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung
Autor
Schriftsteller (Minsk)
Literatur (21. Jahrhundert)
Übersetzer aus dem Deutschen
Übersetzer ins Belarussische
Literatur (Belarussisch)
Mitglied im PEN Berlin
Belarusse
Geboren 1975
Mann